Дискография Godspeed You! Black Emperor – канадской post-rock группы из Монреаля – содержит пять студийных альбомов, один EP, один сплит и два сборника.

Альбомы

Студийные альбомы

Демо

EP

Синглы

Сборники

Другие треки 
22 ноября 1998, группа записала песню «Hung Over as the Queen in the Maida Vale» вместе с Джоном Пилом, вместе с ним были сделаны части «Monheim», «Chart #3», и «Steve Reich». Позже в 1999 году, группа записала на радио VPRO сессию, включающую трек «She Dreamt She Was a Bulldozer», «Steve Reich», «World Police and Friendly Fire», и «Moya». Так же на радио записи были исполнены «Albanian», и «Gamelan», который были выпущены на альбоме Allelujah! Don't Bend! Ascend!. Новая песня «Behemoth» длительностью примерно 45 минут была исполнена на концертах в рамках тура 2012 года.

Связанные проекты 
David Bryant, Bruce Cawdron, Aidan Girt, Mike Moya, Thea Pratt, Roger Tellier-Craig, and Sophie Trudeau
 Set Fire to Flames

Thierry Amar, Efrim Menuck, and Sophie Trudeau
 A Silver Mt. Zion

Thierry Amar, Norsola Johnson, and Mike Moya
 Molasses

Thierry Amar and Efrim Menuck
 Vic Chesnutt
 Hannah Marcus

Roger Tellier-Craig and Sophie Trudeau
 Et Sans

Mike Moya and Sophie Trudeau
 HṚṢṬA

Thierry Amar
 
 Black Ox Orkestar
 Land of Kush (bass guitar)
 Because of Ghosts (double bass, cello)

David Bryant
 Bliss

Bruce Cawdron
 Esmerine
 Triple Burner

Aidan Girt
 1-Speed Bike (aka Bottleskup Flenkenkenmike)
 Bottleskup Flenkenkenmike
 Exhaust
 Bakunin's Bum
 The Trapt
 Please Don't Put Charles on the Money

Norsola Johnson
 Sixtoo & Norsola
 Amon Tobin's Foley Room
 Land of Kush

Efrim Menuck
 Hangedup
 Lesbians on Ecstasy
 Simon Finn

Mike Moya
 Elizabeth Anka Vajagic
 Lonesome Hanks

Mauro Pezzente
 Crowface
 Mauro Pezzente & Kiva Stimac

Roger Tellier-Craig
 Le Révélateur
 Fly Pan Am
 
 
 Shalabi Effect
 Klaxon Gueule

Sophie Trudeau
 Valley of the Giants
 Diebold
 Kiss Me Deadly
 The Mile End Ladies String Auxiliary Set

Godspeed You! Black Emperor